Beira bezeichnet:

Geographisch:
 eine Stadt in Mosambik, siehe Beira (Mosambik)
 eine Region im nördlichen Portugal, siehe Beira (Portugal)
 einen See im Zentrum der Stadt Colombo (Sri Lanka), siehe Beira Lake
 Beira (Carall), ein Parroquia in der nordspanischen Gemeinde Carral (Galicien)

Astronomisch:
 einen nach der Stadt in Mosambik benannten Asteroiden, siehe (1474) Beira

Sonstiges:
 eine zu den Böckchen zählende Antilope, siehe Beira (Antilope)
 eine Göttin der keltischen Mythologie Schottlands, siehe Beira (Göttin)

Beira ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Fernandinho Beira-Mar (* 1967), brasilianischer Drogenhändler